Есть несколько методов определения твёрдости материалов путём вдавливания:
 Метод вдавливания по Шору
 Метод Виккерса (HV)
 Метод Бринеля (HB)
 Метод Роквелла (HR)
 Тест твёрдости Янка
  (HK)
 
 

 См. также
 Метод отскока